Dalton henviser til forskellige artikler indeholdende ordet:

Personnavne 
 Hugh Dalton, engelsk politiker og minister.
 John Dalton (videnskabsmand) (1766–1844), engelsk fysiker og kemiker.
 John Dalton (musiker) (født 1943), britisk bassist
 Dalton-brødrene – en amerikansk forbryderbande.

Fiktion 
 Dalton-brødrene (Lucky Luke) – en tegneserie-forbryderbande, inspireret af den rigtige bande.
 Dalton Brødrene (film) – animationsfilm baseret på Dalton-brødrede fra Lucky Luke.

Stednavne

Storbritannien 
 Dalton, Dumfries og Galloway, Skotland
 Dalton, Lancashire, England
 Dalton, Hexham, Northumberland, England
 Dalton, Huddersfield, West Yorkshire, England
 Dalton, Ponteland, Northumberland, England
 Dalton, Sowerby, North Yorkshire, England
 Dalton, Richmond, North Yorkshire, England
 Dalton, South Yorkshire, England
 Dalton in Furness, Cumbria, England

Andet 
 Dalton (kemisk enhed) – kemisk enhed opkaldt efter John Dalton.
 Dalton (band) – et band bestående af Allan Olsen, Lars Lilholt og Johnny Madsen. De har bl.a. spillet på visefestivalen.
 Dalton (album) – album af bandet Dalton
 Dalton (månekrater) – et nedslagskrater på Månen